Franciaország
Saint-Gervais, település Gard megyében
Saint-Gervais, település Gironde megyében
Saint-Gervais, település Isère megyében
Saint-Gervais, település Val-d’Oise megyében
Saint-Gervais, település Vendée megyében